Sarıkçıoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Sarıkçıoğlu est composé de sarık qui signifie « turban », du suffixe -çı qui désigne une personne et un nom de métier (comme -eur, -er, ou -iste en français), et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul qui signifie « fils ». Sarıkçıoğlu signifie donc « fils du vendeur de turbans ».

Patronyme 

 Bri Sarikcioglu (orthographe américanisée de Sarıkcıoğlu), plus connue sous le pseudonyme Bri Oglu, actrice turco-américaine.

Références

Voir aussi 
 , toponyme turc ;
 , nom de métier et prénom turcs.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc